Grasmann ist der Familienname folgender Personen:

 Eustachius Grasmann (1856–1935), deutscher Forstwissenschaftler
 Christian Grasmann (* 1981), deutscher Radrennfahrer

Siehe auch:
 Grassmann